

Sigle 
Call Level Interface – standard ideato da The Open Group alla base dell'ODBC
Calling Line Identifier – Caller ID, identificativo dell'utente chiamante in telefonia
Command line interface – interfaccia a riga di comando in informatica.
Common Language Infrastructure – infrastruttura del linguaggio comune, specifica sviluppata da Microsoft
Composite leading indicator – indicatore utilizzato per stimare l'andamento economico nel vicino futuro.

Codici 
 CLI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Clintonville, Wisconsin (Stati Uniti d'America)
 CLI – codice vettore ICAO di Clickair
 cli – codice ISO 639-3 della lingua chakali

Altro 
 CLI – 151 nel sistema di numerazione romano
 CLI – targa automobilistica di Lipno (Polonia)